Badminton wurde bei den Para-Asienspielen 2018 im Istora Senayan in Jakarta vom 6. bis zum 13. Oktober 2018 gespielt.

Medaillengewinner

Herren

Damen

Mixed

Herrenteam SL3-SU5

Medaillenspiegel

Weblinks 
Offizielle Webseite
International Paralympic Committee

Badminton 2018
Asienspiele (Badminton)
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Behindertensport (Badminton)
Behindertensport (Indonesien)